Wohlbach und Wöhlbach sind geographische Namen:

Orte:
 Wohlbach (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Wohlbach (Mühlental), Ortsteil der Gemeinde Mühlental, Vogtlandkreis, Sachsen

Gewässer:
 Wohlbach (Bortlingsbach), rechter Zufluss des Bortlingsbachs (zur Kappel) nahe Wingeshausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wohlbach (Itz), rechter Zufluss der Itz bei Scherneck, Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern
 Wohlbach (Katenbäke), rechter Zufluss der Katenbäke im Gemeindegebiet von Winkelsett, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Wohlbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter bei Hirschhorn/Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

 Wöhlbach, rechter Zufluss des Neuen Gehlenbachs (zur Haller) in Eldagsen, Region Hannover, Niedersachsen

Siehe auch:
 Wohlsbach
 Wolbach
 Wollbach